Никола́й Ива́нович Ка́рпов:
 Карпов, Николай Иванович (1929—2013) — советский хоккеист и тренер.
 Карпов, Николай Иванович (1942—2013) — глава города Сочи.
 Карпов, Николай Иванович  — советский инженер, лауреат Сталинской премии.